Water Sign är ett album från 1983 av Chris Rea.

Låtlista
Nothing's Happening by the Sea 	
Deep Water 	
Candles 	
Love's Strange Ways 	
Texas 	
Let It Loose 	
I Can Hear Your Heartbeat 	
Midnight Blue 	
Hey You 	
Out Of The Darkness

Musikalbum 1983
Album av Chris Rea